Dizə – centro abitato del distretto di Culfa, in Azerbaigian
 Dizə – centro abitato del distretto di Ordubad, in Azerbaigian
 Dizə – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian